El Atlético Ranillas es un club de fútbol zaragozano del barrio del Actur-Rey Fernando fundado en el 1980. Actualmente milita en la Primera Regional de Aragón (Grupo I).

Historia
En el año 1980 el club se registró en la Real Federación Aragonesa de Fútbol, militando así en Tercera Regional. El objetivo era que los jóvenes del barrio de Ranillas (Actur) pudieran practicar su deporte favorito, el fútbol.

El primer partido, que se convirtió en histórico para la propia institución del club, se disputó ante el Atlético Tubo, como preparación para la temporada. Pese a los múltiples cambios de ubicación y las precarias instalaciones el club siguió creciendo gracias a socios y directivos. En la temporada 90/91 se produjo el primer ascenso a Primera Regional (categoría donde sigue compitiendo actualmente).

Posteriormente se creó un equipo para competir en la categoría de Veteranos y finalmente, en el año 2002, se crearon los primeros equipos de fútbol base.

Actualidad
Hoy en día el Club está formado por 16 equipos que van desde los 4 y 6 años (Escuela), hasta los más veteranos. Existen dos equipos más en categoría Regional, dos edades juveniles, dos en Cadetes, dos en Infantiles, dos en Alevines, dos en Benjamines, un Pre-benjamín y la última incorporación: el equipo Femenino creado en la temporada 2017/2018.

Instalaciones
El club Atlético Ranillas disputa sus partidos en el Campo Municipal de Fútbol Nuevo Ranillas, ubicado en la zona de Ranillas (Actur), cerca del famoso centro comercial local llamado Gran Casa.

Este Campo de uso Municipal es compartido por el Ranillas con El Gancho C.F y con la Asociación Familiar San Andrés. El césped es artificial, al igual que la iluminación. El campo de fútbol 11 es convertible en dos campos transversales.

Referencias
Página web oficial del Atlético Ranillas
Página web oficial del Gancho CF

Fútbol